

Ковризька сільська рада — сільське поселення, Константиновський район, Амурська область
 Ковризька сільська рада — сільське поселення, Шадрінський район, Курганська область